На участие в Первой лиге России по футболу среди женщин было подано 27 заявок, которые после 3 стыковых матчей были разбиты по территориальному признаку на 3 зоны: Центр, Юг и Сибирь.

В финал выходило 9 сильнейших команд: по три лучшие команды от каждой из зон. В матчах за 1—5-ое место участвовали: чемпион Сибири «Байкал» (Иркутск), чемпион Юга «Юнона» (Ростов-на-Дону) и все команды группы «Б» зоны «Центр»: «Строгино» (Москва), «Химки-УОР» и «Крылья Советов» (Самара).

Стыковые матчи

зона Сибирь 
предварительный этап
Итоговая таблица и результаты матчей

финальный этап
Итоговая таблица и результаты матчей, с учётом результатов между командами на предварительном этапе

зона Центр 
предварительный этап
Итоговая таблица и результаты матчей

финальный этап
Итоговая таблица и результаты матчей, с учётом результатов между командами на предварительном этапе

зона Юг 
предварительный этап
Итоговая таблица и результаты матчей

финальный этап
Итоговая таблица и результаты матчей, с учётом результатов между командами на предварительном этапе

Финал 

Группа А

Группа Б

турнир за 1-5 место
Итоговая таблица и результаты матчей, с учётом результатов между командами на финальном этапе

турнир за 6-9 место
Итоговая таблица и результаты матчей, с учётом результатов между командами на финальном этапе

Сводная таблица чемпионата прочих команд

Регламент 
В случае равенства очков у 2 и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по жребию.

Примечания

Ссылки 

П
Футбол в России в 2021 году
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19